Heidrich ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Heidrich (* 1994), Schweizer Beachvolleyballspieler
 Arnošt Heidrich (1889–1968), tschechischer Diplomat und Außenpolitiker
 Arthur Heidrich (1900–1936), deutscher Widerstandskämpfer
 Christian Heidrich (* 1960), deutscher Theologe und Publizist
 Dora Heidrich (1884–1963), Ehename der britischen bildenden Künstlerin, siehe Dora Herxheimer
 Ernst Heidrich (1880–1914), deutscher Kunsthistoriker
 Horst Heidrich (1920–1992), Generalforstmeister der DDR und stellvertretender Minister für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft
 Ingrid Heidrich (* 1939), deutsche Historikerin
 Joana Heidrich (* 1991), Schweizer Beachvolleyballspielerin
 Jörg Heidrich, deutscher Basketballspieler
 Julian Heidrich (* 1991), österreichischer Sänger, Songwriter und Radiomoderator, siehe Julian le Play
 Jürgen Heidrich (* 1959), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Matthias Heidrich (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Max Heidrich (1876–1945), deutscher Architekt
 Peter Heidrich (1929–2007), deutscher Theologe
 Richard Heidrich (1896–1947), deutscher Offizier
 Steffen Heidrich (* 1967), deutscher Fußballspieler und Sportmanager
 Theodor Heidrich (1925–2007), deutscher Germanist und Hochschullehrer in Leipzig

Siehe auch:
 Heydrich